Pato (spanisch für Ente) bezeichnet:
 Pato (Pferdesport), eine Reitsportart
 AVE S-102, Spitzname Pato, ein spanischer Hochgeschwindigkeitstriebwagen
 Río Pato, Fluss im Süden von Kolumbien

Pato ist der Spitzname folgender Personen:
 Alexandre Pato (* 1989), brasilianischer Fußballspieler

Pato ist der Familienname folgender Personen:
 Cristina Pato (* 1980), spanische Gaitaspielerin und Pianistin
 Luke Pato, südafrikanischer anglikanischer Theologe

Siehe auch: